In der Saison 2000/01 lieferten sich der Titelverteidiger Sollentuna SK und der SK Rockaden Stockholm einen Zweikampf um den Titel. Erst in der letzten Runde fiel im direkten Vergleich die Entscheidung zugunsten des SK Rockaden Stockholm.

Im Vorjahr waren der Kirsebergs SK, der SK Kamraterna und Västerås ÖSK/SA aufgestiegen. Rein sportlich hätte Kirseberg den Klassenerhalt erreicht, während der SK Kamraterna und Västerås zusammen mit der Schacksällskapet Luleå direkt wieder abstiegen. Da allerdings der Kirsebergs SK seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkam, wurde er aus der Elitserien ausgeschlossen, und der SK Kamraterna erreichte als Zehnter der Abschlusstabelle noch den Klassenerhalt. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2000/01.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 13., 14. und 15. Oktober, 18. November, 9. Dezember 2000, 20. Januar, 10. Februar sowie 3., 16., 17. und 18. März 2001. Die ersten drei Runden wurden zentral in Luleå ausgerichtet, die letzten drei in Lund, während die übrigen Wettkämpfe dezentral bei den beteiligten Vereinen stattfanden.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse im Bulletin des Sveriges Schackförbund, S. 2f. (PDF-Datei; 5,4 MB, schwedisch)

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2000
Schachveranstaltung 2001